— серия японских эскортных авианосцев периода Второй мировой войны. Переоборудовались из , реквизированных японским флотом, всего в 1940—1942 годах таким образом были получены три авианосца. Несмотря на сравнительно высокие характеристики, авианосцы типа «Тайё» на протяжении войны использовались лишь как учебные, либо для перевозки самолётов. Все три корабля этого типа были потоплены подводными лодками США в 1943—1944 годах.

История создания

Конструкция

Представители

История службы

Оценка проекта

Примечания

Литература